Consequences est un court-métrage australien écrit, produit, réalisé et monté par Danielle van Herk, sorti en 2013.

Synopsis

Fiche technique
 Titre : Consequences
 Réalisation : Danielle van Herk
 Scénario :  Danielle van Herk
 Montage : Danielle van Herk
 Production : Danielle van Herk
 Société de production :
 Musique : Michiel van Erp
 Pays d'origine : 
 Langue d'origine : anglais
 Genre : Comédie dramatique, romance saphique
 Lieux de tournage : Australie
 Durée : 14 minutes
 Date de sortie :

Distribution 
 Tracy Alexander : Alex
 Felicity Keep : Jaime

Voir aussi 
 LGBT au cinéma
 Liste de films LGBT

Liens externes 
 
 Bande-annonce sur Vimeo
 Consequences sur onemorelesbian.com

Film australien sorti en 2013
Court métrage australien
Comédie dramatique australienne
Film romantique australien
LGBT au cinéma en Australie
Lesbianisme au cinéma
Film tourné en Australie